Un mercenario es un soldado o guerrero que combate en un conflicto únicamente por su beneficio propio. Véanse los siguientes ejemplos de mercenarios históricos:

 Mercenarios de la Antigua Grecia;
 Mercenarios suizos.

El término mercenario puede también referirse a:

Cinematografía 
 Mercenarios sin gloria, una película británica ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y dirigida en 1968 por André De Toth.
 Los mercenarios, título en España de The Expendables (2010), película estadounidense de acción, escrita, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone.
 Los mercenarios, título en España de La rivolta dei mercenari (1961), película italiana escrita y dirigida por Piero Costa.

Historieta 
 Los Mercenarios, una serie de aventuras de Carrillo;
 Los mercenarios, una historieta española de humor, perteneciente a la serie de Mortadelo y Filemón;
 El Mercenario, una serie de fantasía épica de Segrelles.

Juegos 
 Los Mercenarios, una de las facciones que combaten en el universo ficticio del juego de tablero de ciencia ficción BattleTech;
 Mercenarios: El arte de la destrucción, un videojuego sobre un conflicto ficticio en Corea del Norte;
 Mercenarios 2, un videojuego, secuela del anterior.

Literatura 
 El mercenario de Granada, una novela escrita en 2007 por el escritor español Juan Eslava Galán.

Música 
 Mercenary ('Mercenario' en inglés), una banda danesa de música.

Enlaces externos